OTB peut faire référence à :
 OTB, un groupe vestimentaire italien possédant les marques Diesel, Maison Margiela, Marni, Viktor & Rolf, et les entreprises Staff International et Brave Kid ;
 OTB, l'abréviation d'orbite terrestre basse, la zone de l'orbite terrestre allant jusqu'à  d'altitude.